Peta steht für:

 Billiarde (1015), siehe Vorsätze für Maßeinheiten #SI-Präfixe
 Peta (Griechenland), Ort der Gemeinde Nikolaos Skoufas, Griechenland
 Peta (Katze), Hauskatze des britischen Premierministers

Peta ist der Familienname folgender Personen:
 Eleni Peta (* 1970), griechische Popsängerin
 Mircea Paul Peta (* 1994), rumänischer Volleyballspieler
 Tomasz Peta (* 1951), Metropolit und Erzbischof von Astana, Kasachstan

PETA steht als Abkürzung für:
 Pembela Tanah Air („Verteidiger des Vaterlandes“), eine indonesische Freiwilligenarmee (1943–1949)
 People for the Ethical Treatment of Animals, eine Tierrechtsorganisation, siehe PETA

Abkürzung